Jack Sock era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto al secondo turno da Peter Gojowczyk.

Roberto Bautista Agut ha vinto il titolo sconfiggendo in finale Juan Martín del Potro con il punteggio di 6–1, 4–6, 7–5.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Jack Sock (secondo turno)
  Juan Martín del Potro (finale)
  Sam Querrey (secondo turno)
  John Isner (secondo turno)

 Roberto Bautista Agut (campione)
 Pablo Cuevas (secondo turno)
 David Ferrer (semifinali)
 Andrey Rublev (ritirato)

Wildcard 

  Stefanos Tsitsipas (primo turno)
  Michael Venus (primo turno)

 Wu Yibing (primo turno)

Qualificati 

  Radu Albot (primo turno)
  Rogério Dutra Silva (primo turno)

 Casper Ruud (primo turno)
 Tim Smyczek (primo turno)

Lucky Loser 

  Liam Caruana (primo turno)
  Tarō Daniel (primo turno)

 Lukáš Lacko (secondo turno)
 Tennys Sandgren (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

ASB Classic 2018